Nouvion je název nebo součást názvu více francouzských obcí:

 Nouvion – obec v departementu Somme
 Le Nouvion-en-Thiérache – obec v departementu Aisne
 Nouvion-le-Comte – obec v departementu Aisne
 Nouvion-et-Catillon – obec v departementu Aisne
 Nouvion-le-Vineux – obec v departementu Aisne
 Nouvion-sur-Meuse – obec v departementu Ardensko